Коптево — деревня в Зубцовском районе Тверской области России, входит в состав Зубцовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 8 км на север от райцентра города Зубцов.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня являлась центром Коптевской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. В 1859 году в деревне было 33 двора.

С 1929 года деревня входила в состав Брычевcкого сельсовета Зубцовского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Брычевского сельского округа, с 2005 года — в составе Зубцовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Зубцовского района